dawne gminy:
 gmina Polany – dawna gmina, powiat krośnieński, woj. lwowskie/rzeszowskie
 gmina Polany – dawna gmina, powiat oszmiański, woj. wileńskie

Zobacz też: gmina Polana